Bunker Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bunker Mountain (Arkansas)	
 Bunker Mountain (Kalifornien)	
 Bunker Mountain (Maine)